Йонас Хильти () — лихтенштейнский футболист, защитник клуба «Вадуц II».

Карьера

Клубная карьера 
Хильти — воспитанник «Шана», в котором он провёл три года. В 2018 перешёл в структуру «Вадуца». Сначало играл в команде до 17, затем до 18 лет. В молодёжном первенстве Швейцарии 2016/2017, а так же 2017/2018 провёл 24 матча и получил 2 желтые карточки, в молодёжном швейцарском кубке в период с 2016 по 2017 год провел 8 матчей и получил 2 жёлтые карточки. в 2019 был зачислен в «Вадуц II», выступающий в второй лиге. В 2021 году стал капитаном «Вадуца II»

Национальная сборная 
Хильти провел 4 матча за молодежную сборную Лихтенштейна до 17 лет, 7 матчей за сборную до 19 лет и 17 матчей за сборную до 21 года. В 2022 году впервые был вызван в основную сборную Лихтенштейна на матч с Латвией, однако на поле так и не вышел. Дебютировал в сборной 25 сентября 2022 в матче Лиги наций 2022/2023 против Молдовы, заменив Арона Зеле на 86 минуте матча.

Примечания

Ссылки 
 Transfermarkt
 Sofascore
 УЕФА

Игроки сборной Лихтенштейна по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Лихтенштейна по футболу
Игроки ФК «Вадуц-2»
Игроки ФК «Вадуц»
Футболисты Лихтенштейна
Игроки ФК «Шан»